Ромито ():

Топонимы Италии
  — пещера в Калабрии.
  — деревня в Понтедере.

Фамилия
  (1893—1962) — аргентинский певец.

См. также
 
 Ромити
 Ромита